Серге́й Козло́вский: Козловский, Сергей Васильевич (1885—1962) — русский и советский художник кино, художник-постановщик и режиссёр.
 Козловский, Сергей Леонидович (Зеневич; род. 1976) — белорусский футболист и тренер.